Die japanische Formel-4-Meisterschaft 2022 (offiziell F4 Japanese Championship certified by FIA 2022) war die achte Saison der japanischen Formel-4-Meisterschaft. Es gab 14 Rennen, die Meisterschaft begann am 3. Mai in Fuji und endete am 6. November in Motegi. Syun Koide gewann den Meistertitel der Fahrer.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwendeten das Chassis Dome F110. Als Motor kam der TOM’S-Toyota 3ZR zum Einsatz. Die Reifen stammten von der Sumitomo Rubber Industries unter dem Markennamen Dunlop.

Rennkalender

Wertungen

Punktesystem 
Bei jedem Rennen bekamen die ersten zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Es gab keinen Punkt für die Pole-Position und die schnellste Rennrunde. In der Teamwertung wurde jeweils der beste Fahrer pro Rennen gewertet.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 
 Offizielle Website der japanischen Formel-4-Meisterschaft

2022
Motorsportsaison 2022